William Ellery Channing (1780-1842) – teologo statunitense, nonno dell'omonimo poeta
 William Ellery Channing (1818-1901) – poeta statunitense, nipote dell'omonimo teologo